Salpinga är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Salpinga ingår i familjen Melastomataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Myrtenordningen
Salpinga